
Termin -{ARF}- ima više značenja.

 Reumatska groznica ()
 ADP ribozilacioni faktor, mali GTP-vezujući protein